Lieber puede referirse a:
 Charles Lieber (* 1959), un nanocientífico principal de la Universidad de Harvard.
 Jeffrey Lieber, guionista de televisión y de cine estadounidense.
 Larry Lieber
 Stanley Martin Lieber

 O zittre nicht, mein lieber Sohn
 Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen.